Escondida kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Escondida (strand),

Mexiko 

 La Escondida (ort i Mexiko, Nayarit), Tepic, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar